Madriz ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Madriz (1800–1844), nicaraguanischer Politiker
 José Madriz (1867–1911), nicaraguanischer Politiker und Präsident

Madriz steht für:
 Departamento Madriz, Verwaltungseinheit in Nicaragua an der Grenze zu Honduras